Сезон 2021/2022 годов стал для футбольного клуба «Нижний Новгород» 7-м в его истории. Команда заняла 11 место в 1-м для себя Чемпионате России и вышла в 1/8 финала в 5-м для себя розыгрыше Кубка России. По итогам прошлого чемпионата, «Нижний Новгород» занял третье место и получил право сыграть в РПЛ вместо футбольного клуба «Оренбург», который не получил лицензию для участия.

Состав

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |

|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб 

 Александр Кержаков — главный тренер
  Владимир Казаков — старший тренер
  Руслан Аджинджал — тренер
  Антон Хазов — тренер
  Арнольд Слабодич — тренер
  Валерий Клеймёнов — тренер вратарей
  Дмитрий Полянин — тренер по физподготовке

Соревнования

Контрольные матчи

Чемпионат России

Турнирная таблица

Результаты матчей

Результаты по турам

Кубок России

Результаты матчей

Элитный групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика игроков

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован в хронологическом порядке.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ФК «Нижний Новгород»
 ФК «Нижний Новгород» на сайте РПЛ

2021/2022
Нижний Новгород
Нижний Новгород